Чинипас:

 Чинипас — город ив Мексике, входит в штат Чиуауа.
 Чинипас — муниципалитет в Мексике, входит в штат Чиуауа.